Даниял Фадзли бин Абдулла (, имя при рождении Вират Ном — ); ) — малайзийский футболист, выступал на позиции как защитника, так и полузащитника.

Карьера 
Родился в штате Кедах, где и начал заниматься футболом, в 2004 году попав в профессиональную команду «Кедах». С 2005 по 2008 годы выступал за «Перак», в 2009 году играл за «Перлис». Далее выступал за АТМ и «Келантан». В 2013 году выступал за «Пинанг».

Личная жизнь 
По национальности — таец, исповедовал буддизм, однако в 2004 году принял ислам, взяв себе новое имя Даниял Фадзли бин Абдулла.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте kelantanfc.com

Футболисты Малайзии
Игроки ФК «Кедах»
Игроки ФК «Перак»
Игроки ФК «Перлис»
Игроки ФК АТМ
Игроки ФК «Келантан»
Игроки ФК «Пинанг»